Лесогорская ГЭС (Роухиала ГЭС, ГЭС-10) — гидроэлектростанция на реке Вуоксе в Ленинградской области, в посёлке Лесогорский. Входит в каскад Вуоксинских ГЭС, который принадлежит ПАО «ТГК-1».

Мощность ГЭС — , среднегодовая выработка электроэнергии — . На станции установлено 4 поворотно-лопастных гидроагрегата мощностью .

История 
Строительство Лесогорской ГЭС в современном её виде началось в августе 1934 года. По задумке финских инженеров в русле Вуоксы была спроектирована плотина длиной , основанием для которой служила скала.

В марте 1937 года был введён в эксплуатацию первый из четырёх гидроагрегатов ГЭС, а в декабре 1937 года станция уже работала на полную мощность. В 1940 году в результате советско-финляндской войны Лесогорская ГЭС перешла к СССР. В сентябре того же года завершилось строительство новых линий электропередач на Выборг и Ленинград, и станция стала подавать энергию в энергетическую систему Ленэнерго.

В ходе Великой Отечественной войны 22 августа 1941 года Лесогорская ГЭС была захвачена финскими войсками. Боевые действия на её территории не прошли бесследно — гидроэлектростанция была частично разрушена. Сразу после освобождения Ленинградской области в августе 1944 года начались работы по её восстановлению. 19 декабря 1945 года Лесогорская ГЭС была вновь пущена в эксплуатацию.

Приказом № 235 Минэнерго СССР от 5 августа 1949 года Светогорская и Лесогорская ГЭС объединились в Каскад № 1 Ленэнерго. В 2005 году каскад Вуоксинских ГЭС вошёл в состав ПАО «ТГК-1».

Модернизация 
В 2006 году при трёх работающих гидроагрегатах мощность Лесогорской ГЭС составляла . В ходе комплексной реконструкции каскада Вуоксинских ГЭС в 2009—2013 годах имеющиеся гидроагрегаты станции были заменены на новые, мощностью . Таким образом, установленная мощность Лесогорской ГЭС достигла .

 В 2010 году был пущен после реконструкции гидроагрегат № 1.
 В 2011 году введён в эксплуатацию реконструированный гидроагрегат № 2.
 В 2012 году на Лесогорской ГЭС введён в эксплуатацию гидроагрегат № 3.
 18 декабря 2013 года гидроагрегат № 4 введён в эксплуатацию, закончена реконструкция Каскада Вуоксинских ГЭС.

Примечания

Ссылки 
 
 Новый гидроагрегат Лесогорской ГЭС проверили «монеткой на счастье»
 На Лесогорской ГЭС введена в эксплуатацию третья турбина
 На Лесогорской ГЭС в Ленобласти запущен новый гидроагрегат
 На Лесогорской ГЭС ввели в эксплуатацию новый гидроагрегат мощностью 29,5 МВт

Гидроэлектростанции России
Электростанции Ленинградской области
Здания и сооружения Выборгского района (Ленинградская область)
Лесогорский